Balkánský pohár v házené žen je pohár pro země na Balkáně. Oficiálně se pořádá od roku 2018. Hraje se systémem: 6 týmů je náhodně rozlosováno do čtvrtfinále (nezáleží na mezinárodním žebříčku). Následuje semifinále a finále (vše pouze jeden zápas).

Házenkářské soutěže
Balkán
Sportovní události založené roku 2018
Ženský sport